Гондомар () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Занимает площадь 74,5 км². Население — 13 890 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Gondomar
 Gondomar, Turísmo Rías Baixas

Муниципалитеты Понтеведры